Juan Manuel López (ur. 1969) – hiszpański piłkarz
 Juan Manuel López (ur. 1980) – argentyński kierowca wyścigowy
 Juan Manuel López (ur. 1983) – portorykański bokser